Lehzen ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Heinrich Friedrich Gottlieb Gerhard Lehzen (1771–1852), Kurfürstlich Lüneburg-Braunschweigischer und Königlich Hannoverscher Auditorm Amtschreiber und Amtmann
 Joachim Friedrich Lehzen (1735–1800), Pastor
 Louise Lehzen (1784–1870), bekannt als Baronin Louise Lehzen, die Gouvernante, Erzieherin und später Begleiterin der britischen Königin Victoria